Божидар Бобан (Сплит, 24. децембар 1938 ) је био југословенски и хрватски  филмски и позоришни глумац.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1961. || Царево ново рухо  || Дворјанин 4
|-
| 1963. || Уснули ратник ТВ филм || /
|-
| 1963. || Пропали двори ТВ филм || /
|-
| 1964. || Службени положај  || Драгец - шофер
|-
| 1964. || На плесу ТВ филм || /
|-
| 1965. || Кључ  || Борис (сегмент „Дуга Улица”)
|-
| 1967. || Шкорпион у знаку ваге ТВ филм || /
|-
| 1968. || Растргани ТВ филм || /
|-
| 1968. || Пријетња ТВ филм || /
|-
| 1968. || Лаура ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1973. || Кужиш стари мој  || /
|-
| 1975. || Цар се забавља ТВ филм || /
|-
| 1977. || Луди дани  || Иве, трубач
|-
| 1978. || Браво маестро  || Станко Мирић
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1980. || Јудита ТВ филм || Холоферно
|-
| 1981. || Краљево ТВ филм || /
|-
| 1981. || Аретеј ТВ филм || /
|-
| 1985. || Самоубица ТВ филм || /
|-
| 1987. || Свила Шкаре ТВ филм || Миљенко Станчић
|-
| 1988. || Њежне преваре ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1990. || Туђинац ТВ мини серија || Никола Пекић (1990)
|-
| 1993. || На рубу памети ТВ филм || /
|-
| 1993. || Контеса Дора  || Хуго пл. Михалович
|-
| 1994. || Мука ТВ филм || Каифа
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те
|-
| 2001. || Алма Махлер ТВ филм || /
|-
| 2002. || Брод ТВ филм || Оридино / Носач Пиеро
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.-те
|-
| 2010. || Госпођа Нада Кратки филм || Муж
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1938.
Хрватски глумци
Југословенски глумци
Сплићани